Сува́лки — топоним:

 Сувалки — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Сувалкский повят.
 Сувалки (гмина) — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Сувалкский повят, Подляское воеводство.
 Сувалки (месторождение) — месторождение магнетита в Польше в районе города Сувалки.

См. также 

 Сувалкский коридор